Cantonul Laignes este un canton din arondismentul Montbard, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Balot || align="right" | 93 || align="right" | 21330 || align="right" | 21044
|-
| Bissey-la-Pierre || align="right" | 86 || align="right" | 21330 || align="right" | 21078
|-
| Bouix || align="right" | 187 || align="right" | 21330 || align="right" | 21093
|-
| Cérilly || align="right" | 242 || align="right" | 21330 || align="right" | 21125
|-
| Channay || align="right" | 76 || align="right" | 21330 || align="right" | 21143
|-
| Étais || align="right" | 87 || align="right" | 21500 || align="right" | 21252
|-
| Fontaines-les-Sèches || align="right" | 50 || align="right" | 21330 || align="right" | 21279
|-
| Griselles || align="right" | 84 || align="right" | 21330 || align="right" | 21309
|-
| Laignes || align="right" | 881 || align="right" | 21330 || align="right" | 21336
|-
| Larrey || align="right" | 67 || align="right" | 21330 || align="right" | 21343
|-
| Marcenay || align="right" | 116 || align="right" | 21330 || align="right" | 21378
|-
| Molesme || align="right" | 225 || align="right" | 21330 || align="right" | 21419
|-
| Nesle-et-Massoult || align="right" | 101 || align="right" | 21330 || align="right" | 21451
|-
| Nicey || align="right" | 145 || align="right" | 21330 || align="right" | 21454
|-
| Planay || align="right" | 77 || align="right" | 21500 || align="right" | 21484
|-
| Poinçon-lès-Larrey || align="right" | 196 || align="right" | 21330 || align="right" | 21488
|-
| Puits || align="right" | 136 || align="right" | 21400 || align="right" | 21511
|-
| Savoisy || align="right" | 246 || align="right" | 21500 || align="right" | 21594
|-
| Verdonnet || align="right" | 84 || align="right" | 21330 || align="right" | 21664
|-
| Vertault || align="right" | 51 || align="right" | 21330 || align="right" | 21671
|-
| Villedieu || align="right" | 98 || align="right" | 21330 || align="right" | 21693
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or